De Latijnse naam van het Nederlandse waddeneiland Vlieland
In sommige talen de naam van de Nederlandse provincie Flevoland